Пикет може да се отнася за:

 Пикет (игра), игра с карти.
 Пикет, Боби „Борис“, музикант и актьор.
 Пикет, Джордж, генерал от Американската гражданска война (1861 – 1865).
 Пикет, Нелсън, бразилски пилот от Формула 1.
 Пикет, Синди, американска актриса.
 Пикет, Уилсън, афроамерикански арендби и соул певец.